Bei den am 18. September 2000 neu eingeführten spanischen Kennzeichen wird die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Provinz nicht mehr angegeben. Sie spielt auch für die Buchstaben-/Ziffernkombination auf dem Kennzeichen keine Rolle mehr. Dennoch ist eine Systematik der Kfz-Kennzeichen zu erkennen. Je nachdem, zu welcher Kategorie (allgemeine Serie, Spezialfahrzeuge, historische Fahrzeuge, Anhänger usw.) ein Fahrzeug gehört, kann man feststellen, wann die jeweiligen Kfz-Kennzeichen zugeteilt wurden. Die Buchstabenzuteilungen helfen bei der Ermittlung des Zulassungsjahres. Die Informationen in diesem Artikel sind recht ausführlich. Eine Basisinformation, in der in kürzerer Form das Wichtigste zu den Kfz-Kennzeichen Spaniens aufgeführt wird, steht in dem Leitartikel Kfz-Kennzeichen Spaniens.

Kombinationen 

Die Art der Anordnung der Buchstaben und Ziffern auf den spanischen Kfz-Kennzeichen wird nach bestimmten Regelungen vergeben. Die Kennzeichen der allgemeinen Serie (Pkw, Lkw usw.) haben vier Ziffern, denen drei Buchstaben folgen, z. B. 3540 FLL. Bei den Buchstaben werden die Vokale (mit Ausnahme des Y) sowie der Buchstabe Q nicht vergeben.

Bei den anderen Fahrzeugen steht ein Buchstabe links vor der Kombination aus vier Ziffern und drei Buchstaben:

C: Mopeds, E: Spezialfahrzeuge, H: historische Fahrzeuge, P: Fahrzeuge mit vorläufiger Zulassung, R: Anhänger, S: vorläufige Zulassungen, T: Ausfuhrkennzeichen (in Spanien gekaufte Fahrzeuge, die später in einem anderen Land zugelassen werden sollen) und V: Vorführwagen

Fahrzeugkategorien 

Die ersten beiden oder drei Buchstaben der rechts auf dem Nummernschild stehenden Buchstabenkombination werden hier jeweils angegeben.

Allgemeine Serie

Anfangsbuchstabe C: Mopeds

Anfangsbuchstabe E: Spezialfahrzeuge

Anfangsbuchstabe H: Historische Fahrzeuge

Anfangsbuchstabe P: Vorläufige Zulassungen (privat)

Anfangsbuchstabe R: Anhänger

Anfangsbuchstabe S: Vorläufige Zulassungen (kommerziell)

Anfangsbuchstabe T: Ausfuhrkennzeichen

Anfangsbuchstabe V: Vorführwagen

Höchste Zulassungsnummern

Siehe auch 
 Kfz-Kennzeichen (Spanien)

Weblinks 
 Aktuelle Kennzeichen: Allgemeine Serie
 Aktuelle Kennzeichen: Serien C bis V
 Ausführliche Beschreibung der Vergabe der Buchstabenkombinationen

Kraftfahrzeugkennzeichen (Spanien)